Arcenillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arcenillas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Arcenillas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar